Caserna de la Guàrdia Civil (Canovelles) , edifici a Canovelles, Vallès Oriental
 Caserna de la Guàrdia Civil (Figueres) , edifici a Figueres, Alt Empordà
 Caserna de la Guàrdia Civil (Esparreguera) , edifici a Esparreguera, Baix Llobregat
 Antiga caserna de la Guàrdia Civil (Menàrguens) , edifici a Menàrquens, Noguera
 Antiga caserna de la Guàrdia Civil (la Torre de Cabdella) , edifici a la Torre de Cabdella, Pallars Jussà
 Antiga caserna de la Guàrdia Civil de Roda de Ter , edifici a Roda de Ter, Osona